Araraquara (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Araraquara (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Araraquara (mesoregio), een mesoregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo